Grümmer ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth Grümmer (1911–1986), Opern- und Kammersängerin
 Gerhard Grümmer (1926–1995), deutscher Autor und Biologe
 Jürgen Hans Grümmer (1935–2008), deutscher Bildhauer und Maler
 Judith Grümmer (* 1958), deutsche Journalistin
 Mikesch van Grümmer  (eigentlich Hans Josef Grümmer, 1956–2006), deutscher Jazzpianist und -Komponist
 Paul Grümmer (1879–1965), deutscher Cellist
 Thorsten Grümmer (* 1965), deutscher Fußballspieler

 Grümmer steht für:

 Etablissements Grümmer, einen ehemaligen französischen Hersteller von Automobilkarosserien (1919–1933)
 Gaston Grümmer Carrossier, einen ehemaligen französischen Hersteller von Automobilkarosserien (1924–1939)

Siehe auch:
 Krümmer